Donatore di elettroni – specie chimica in grado di donare elettroni ad un'altra specie chimica
Donatore – in campo giuridico, il soggetto che agisce in una donazione
Donatore – in campo transplantologico: chi dona organi o tessuti biologici:
donatore di organi
donatore del sangue
donatore di midollo osseo
Donatore cadavere
Donatore vivente

Altri progetti